Бе́рнем (), известный как база Бернем — тауншип, крупнейшая военная база на Южном острове Новой Зеландии. Расположен в 28 километрах к югу от Крайстчерча на Кентерберийской равнине, неподалёку от . Бернем получил своё название от лесопарковой зоны  в графстве Бакингемшир, Великобритания.

Подразделения, размещённые на базе 
На базе в разное время размещались разные подразделения армии Новой Зеландии. Здесь базировались: 3-я оперативно-тактическая группа войск, штаб сил оперативного реагирования, штаб 3-й группы армий. В 2011 году 3-я группа армий была расформирована, и вместо неё здесь разместилась развёртываемая наземная объединённая оперативная группа (DJTFHQ-L).

По состоянию на конец 2012 года в гарнизоне Бернем размещались:
 2/1-й батальон  (лёгкая пехота)
  ()
 39-я миномётная батарея 
 3-й полевой полк (2-й )
 3-я группа сил быстрого реагирования (2-й )
 
 3-й батальон тылового обеспечения войск ()
 3-й отряд военной полиции ()
 Центр медицинского обслуживания (2HSB)
 Учебный центр боевой подготовки с элементами приключения и риска для жизни
 3-й региональная учебная часть
 Медицинская школа (2HSB)
 Военный оркестр
 Медицинская школа объединённых вооружённых сил

Медицинская подготовка 
Медицинская подготовка всех медиков Вооружённых сил Новой Зеландии проводится в Бернеме, в медицинской школе объединённых вооружённых сил. После обучения (3-х месячные курсы) медики армии и военно-воздушных сил перед возвращением к своим местам дислокации проходят 12 недельную стажировку в гражданских клиниках и госпиталях. Военно-морские медики отправляются на базу Девонпорт, где проходят стажировку в военно-морском госпитале, обслуживающем моряков и гражданских лиц.

Курсанты 
В Бернеме находится южный штаб . Они делятся на: ,  и .

Примечания 

Города Новой Зеландии
Южный остров (Новая Зеландия)